Innerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Innerhofer (* 1984), Südtiroler Skirennläufer

 Johann Innerhofer (1837–1937), österreichischer Gastwirt und Fremdenverkehrspionier
 Josef Innerhofer (* 1931), Südtiroler Publizist
 Katharina Innerhofer, Geburtsname von Katharina Komatz (* 1991), österreichische Biathletin
 Manuel Innerhofer (* 1995), österreichischer Langstreckenläufer 
 Sepp Innerhofer (1928–2019), Südtiroler Bauer und ehemaliges Mitglied des BAS